Десятицилиндровый двигатель — поршневой двигатель внутреннего сгорания с 10 цилиндрами. Имеет V-образную компоновку. Цилиндры расположены параллельно в два ряда, по 5 в ряд. Данный тип двигателя применяется в спортивных автомобилях. Распространено применение двигателя в гоночных автомобилях.

Особенности 
Двигатель не является внутренне сбалансированным, этот недостаток компенсируется балансировочными валами. С этим связано ограниченное применение двигателя в автомобилях, поскольку ему предпочитают либо более простой и экономичный V8, либо не намного более сложный и лучше сбалансированный V12. Тем не менее он применялся в некоторых имиджевых машинах как компромисс между V8 и V12.

В гоночных автомобилях 
В гонках «Формулы 1» двигатель V10 применялся с 1989 по 2006 гг.

Примеры использования 

 Audi R8
 Audi S6 (C6)
 Audi RS6 (C6)
 Audi S8 (D3)
 BMW M5 (E60/E61)
 BMW M6 (E63/E64)
 Dodge Viper
 Dodge Ram
 Lamborghini Gallardo
 Lamborghini Huracan
 Lexus LFA
 Porsche Carrera GT
 Volkswagen Phaeton V10
 Volkswagen Touareg V10

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Моторы V10 и дозаправки. Пилоты озвучили свои пожелания к регламенту Ф1 2021 года на ru.motorsport.com
 Judd создаст мотор V10 для частных команд LMP1 на "ru.motorsport.com
 F1 returning to V10/V12 engines would not be accepted — Jean Todt на autosport.com

Двигатель внутреннего сгорания
Автомобильные двигатели